Utes bezeichnet:
 Ute (Volk), nordamerikanische Indianer
 Utah Utes, Sportteams der University of Utah

Utes ist der Familienname von:
 Susann Utes (* 1991), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Uteß
 Outes